Louise-Marie (plaats), een klein dorpje in het zuiden van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen

Andere betekenissen

Personen
 Louise Marie van Orléans, de eerste koningin der Belgen.
 Louise-Marie Amélie van België, een Belgische prinses, het eerste kind van de latere koning Leopold II van België
 Louise-Marie von Eppinghoven, was een natuurlijk kleinkind van koning Leopold I van België
 Louise Marie van Frankrijk, de jongste dochter van de Franse koning Lodewijk XV

Zie ook: 
 Luisa Maria van België, een Belgische prinses, dochter van prinses Astrid van België

Marineschip
F931 Louise-Marie, een multifunctioneel fregat van de Belgische marine